

Вест-Юніон — місто, штат Айова
 Вест-Юніон — місто, штат Міннесота
 Вест-Юніон — місто, штат Нью-Йорк
 Вест-Юніон — місто, штат Південна Кароліна
 Вест-Юніон — місто, штат Західна Вірджинія
 Вест-Юніон — селище, штат Огайо
 Вест-Юніон — переписна місцевість, штат Іллінойс